Dumaresq est un nom propre.

Patronyme 
 Charles Édouard Armand-Dumaresq (1826–1895), peintre et illustrateur français ;
 James Charles Dumaresq (1844–1906), architecte canadien.

Toponyme 
 Conseil d’Armidale Dumaresq, zone d’administration locale australienne ;
 Dumaresq, rivière d’Australie.

Homonymie